

Personnalité 
 Bruno Santos : Top model brésilien,

Sportif 
 Bruno Santos, surfeur brésilien.
 Bruno Santos, footballeur brésilien.
  , est un pratiquant professionnel de MMA américain